Догмаровка — название населённых пунктов:

Украина 
 Догмаровка — село в Геническом районе Херсонской области.
 Догмаровка — село в Нижнесерогозском районе Херсонской области.